Verrières (Puy-de-Dôme) – francuska gmina w regionie Owernia
 Verrières (Orne) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Verrières (Ardeny) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Verrières (Aube) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Verrières (Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Verrières (Aveyron) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Verrières (Charente) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Verrières (Vienne) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes